Gone To Earth ist der Name

eines Albums von Barclay James Harvest, siehe Gone to Earth (Barclay-James-Harvest-Album)
eines Albums von David Sylvian, siehe Gone to Earth (David-Sylvian-Album)

Gone To Earth ist der englische Originaltitel
des britischen Films Die schwarze Füchsin (1950)